Альбора́н (, ) — самое западное море в составе Средиземного моря.

Расположено непосредственно перед Гибралтарским проливом и достигает в длину около 400 км, а в ширину — 200 км, характеризуется глубинами от 1000—1500 м, максимальной глубины — 2407 м — достигает в самой восточной своей части. Морфология дна неоднородная, имеется несколько подводных хребтов, а также внутренних впадин. Самый большой хребет, Альборан, простирается с северо-востока на юго-запад и выходит выше уровня моря в виде небольшого вулканического острова Альборан, расположенного в центре бассейна. Хребет разграничивает бассейн на три суббассейна: западный, южный и восточный Альборан.

Примечания

Литература 
 

Моря Средиземного моря